Het ATP-toernooi van Mexico-Stad 1994 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 1994) werd gespeeld van 21 tot en met 27 februari 1994. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Mexico-Stad
Mexico-Stad 1994